Omen (voorteken) - omen, prodigium of prognosticum
Voorteken (wiskunde) - plusteken of minteken voor een getal
Wijzigingsteken - een teken in de muziek waarmee een toon verhoogd of verlaagd kan worden, ook wel voorteken
Voortekening - wijzigingstekens die aangeven welke stamtonen systematisch verhoogd of verlaagd moeten worden